Jesús Urbieta, pintor mexicà.
 Nicolás Redondo Urbieta, sindicalista espanyol.